Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Steffi Graf et Rennae Stubbs.

Faits marquants 
C'est à l'occasion de cette compétition, lors de son quart de finale face à Magdalena Maleeva sur le court central, que Monica Seles, alors numéro un mondiale, est poignardée par Günter Parche, un admirateur de Steffi Graf, pendant un changement de côté au cours de la seconde manche. 

Alors que l'enjeu sportif est passé au second plan, Arantxa Sánchez bat Graf en finale, en deux sets.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1993
Hambourg
Tennis en Allemagne en 1993
Tennis en avril 1993
Tennis en mai 1993